O Rio Almaş é um rio da Romênia afluente do rio Cracău, localizado no distrito de Neamţ.

Rios da Roménia